Endosymbiose
 Endosymbiontentheorie
 Endosymbiotische genoverdracht

Ecologie
Evolutie
Symbiose